Sir George Gilbert Scott (1811 - 1878), est un architecte anglais. Il fut l'un des architectes les plus prolifiques qu'a produit le Royaume-Uni ayant construit, rénové ou agrandi pas moins de 800 édifices principalement religieux.

Il a donné son style architectural à l'époque victorienne dont il a créé le cliché néo-gothique toujours perceptible partout où se dressent ses églises, cathédrales, usines, châteaux, cottages, qui pour beaucoup représentent jusqu'à nos jours à travers le prisme d'Hollywood l'image immuable et intemporelle de l'Angleterre.

Il figure à côté d'Aristide Leonori parmi les plus abondants créateurs d'églises.

Biographie 
George Gilbert Scott est né le  dans le village de Gawcott près Buckingham dans le Buckinghamshire au sein d'une vieille famille ecclésiastique. Son père était vicaire et son grand-père était le grand érudit et bibliste .

Ce n'est pourtant pas dans le clergé qu'il désira faire carrière, une autre vocation l'attirait irrésistiblement celle de construire et il se mit à apprendre l'art architectural d'abord auprès de  puis se perfectionna dans l'atelier de Henry Roberts et de  dont il devint l'assistant.

En 1835 ] le prit comme assistant et enfin comme collaborateur.

Il épouse Caroline Oldrid en 1838. Deux de leurs enfants  et , et leur petit-fils Giles Gilbert Scott - créateur des cabines téléphoniques rouges londoniennes - se distinguèrent également dans l'architecture. Leur fils Dukinfield Henry Scott se fit connaître quant à lui dans la botanique.

Il meurt à Londres le  et est enterré dans l'abbaye de Westminster.

Son œuvre 
Solidement formé auprès de ces maîtres réputés, il ouvrit son propre cabinet et ayant définitivement opté - comme son confrère Augustus Pugin - pour le néo-gothique qui lui attira une nombreuse clientèle il se lança dans une création abondante - au risque de tomber dans la banalité - et caractéristique, que l'on peut toutefois taxer de répétitive et de figée voire frisant le style troubadour et la mièvrerie, même si c'est ainsi qu'il a réussi à imposer sa marque dans le paysage et dans l'imaginaire.

Son immense succès surtout dans le monde ecclésiastique qui voyait ainsi revivre les touchantes illustrations de style troubadour des missels, lui donnait carte blanche au point qu'il n'hésitait pas à démolir d'authentiques constructions médiévales pour les remplacer par ses réinterprétations gothiques personnelles.

Après avoir détruit le chœur de la cathédrale de Christ Church pour la remplacer par un Revival de style normand il s'attira l'indignation du grand créateur William Morris, fondateur de la SPAB, dont il devint la bête noire.

William Morris écrivit à l'Athenaeum le  pour s'opposer à la refonte de l'Abbaye de Tewkesbury, mais sans effet, celle-ci fut remaniée par Scott.

William Morris accusait George Gilbert Scott de mercantilisme cynique et d'avoir fait fortune en sachant consciencieusement qu'il agissait mal.

Lorsque Scott mourut, Morris, plein de hargne, parla de lui comme "un chien heureusement mort".

Distinction 
Il reçoit la Médaille d'or royale pour l'architecture en 1859.

Son œuvre en image

La continuité 
George Gilbert Scott était à la tête d'un important atelier comprenant de nombreux assistants et collaborateurs, il forma ainsi plusieurs disciples. Parmi lesquels George Frederick Bodley, Thomas Garner et Gilbert Scott le jeune qui dans la tradition Arts & Crafts fondèrent en 1874 la société de décoration intérieure, de vitraux, de broderie et de création de tissus Watts & Co. Cette firme est actuellement la survivante de l'époque du Gothic Revival et est toujours dirigée par les descendants de George Gilbert Scott.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 David Cole, The Work of Gilbert Scott, Londres : Architectural Press, 1980.
 Fiona MacCarthy, William Morris. Alife for Our Time, Londres, Faber & Faber, 1994. Concernant l'attitude de William Morris à l'égard de Scott, voir : 55, 84, 177, 185, 377-378.

Articles connexes 

 Famille Scott (architectes)

Liens externes 
 
 
 
 

Architecte anglais
Architecte de cathédrale
Architecte d'édifice chrétien
Architecte de gare ferroviaire
Personnalité inhumée à l'abbaye de Westminster
Naissance en juillet 1811
Naissance dans le Buckinghamshire
Décès à 66 ans
Décès en mars 1878
Décès à Kensington et Chelsea (borough)
Knight Bachelor